Weisse är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Ernst Weisse
 Christian Felix Weisse
 Christian Hermann Weisse
 Johan Peter Weisse
 Maximilian von Weisse
 Michael Weisse 

Annat:
 Berliner Weisse, tysk veteöl.